In fondo al bosco (Promenons-nous dans les bois) – film del 2000 diretto da Lionel Delplanque 
In fondo al bosco – film del 2015 diretto da Stefano Lodovichi